El término Azureus puede referirse a:

 Dendrobates azureus, rana venenosa.
 Vuze, cliente BitTorrent antes llamado Azureus.
 Vuze, Inc., antes llamada Azureus Inc., compañía creadora del programa Vuze.